Die Ligue 2 2008/09 war die 70. Austragung der zweithöchsten französischen Fußballliga. Die Saison begann am 1. August 2008 und endete am 29. Mai 2009. Zweitligameister wurde Le Havre AC.

Als Absteiger aus der Ligue 1 kamen Racing Lens, Racing Strasbourg und FC Metz dazu, aus der dritten Liga stiegen FC Tours, OC Vannes und Olympique Nîmes auf.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Siehe auch 
 Ligue 1 2008/09
 Coupe de France 2008/09

Weblinks 
 Saison 2008/09 bei lfp.fr

Einzelnachweise 

2008/09
Fußballsaison 2008/09